Pittsburgh – capoluogo della Contea di Allegheny, Pennsylvania (Stati Uniti d'America)
 La febbre dell'oro nero (Pittsburgh) – film del 1942 diretto da Lewis Seiler

Pagine correlate 
 Pittsburg